C7H16 – formula molecolare dell'eptano
C7H16 – formula molecolare dell'isoeptano

Formule molecolari